Papa ou Maman peut faire référence à :
 Papa ou Maman (2015), film français de Martin Bourboulon ;
 Papa ou Maman 2 (2016), film français de Martin Bourboulon ;
 Papa ou Maman (2018), série télévisée française.